Banská Štiavnica kan henvise til flere artikler:
Banská Štiavnica (distrikt), et distrikt i  regionen Banská Bystrica i Slovakiet.
Banská Štiavnica, hovedbyen i distriktet.